O nome genérico Karenia pode referir-se a:
 Karenia — um género de dinoflagelados frequentemente ligado à formação de marés vermelhas:
 Karenia (cigarra) — um género de cigarras da família Cicadidae.